Alejandro Javier Schiapparelli (Córdoba, 16 de maio de 1980) é um futebolista argentino naturalizado boliviano que atua como zagueiro. Atualmente está no Oriente Petrolero da Bolívia.

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Quilmes Atlético Club
Futebolistas do Club Social, Cultural y Deportivo Blooming
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Club Deportivo Oriente Petrolero
Futebolistas do Club de Deportes La Serena